Мохаммед Кудус (; 2 августа 2000, Аккра) — ганский футболист, полузащитник нидерландского клуба «Аякс» и сборной Ганы.

Клубная карьера 
С 12 лет выступал за футбольную академию «Райт ту Дрим» () в Гане. В 2018 году перешёл в датский клуб «Норшелланн».

5 августа 2018 года дебютировал в основном составе «Норшелланна» в матче датской Суперлиги  против «Брондбю». 4 марта 2019 года забил свой первый гол за «Норшелланн» в матче против «Мидтьюлланна».

16 июля 2020 года подписал пятилетний контракт с «Аяксом». 20 сентября 2020 года дебютировал в основном составе «Аякса» в матче против «Валвейка».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Ганы до 17 и до 20 лет.

14 ноября 2019 года дебютировал за главную сборную Ганы в матче отборочного турнира к Кубку африканских наций против сборной ЮАР. В этом же матче забил свой первый мяч за сборную.

14 ноября 2022 года был включён в официальную заявку сборной Ганы для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Дебютировал на чемпионатах мира в матче против сборной Португалии. 28 ноября забил два мяча в ворота сборной Республики Корея, включая победный (3:2).

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (2): 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2020/21

Статистика выступлений

Клубная карьера

Список матчей за сборную 

Итого: 21 матч / 7 голов; 10 побед, 6 ничьих, 5 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ajax.nl

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»